Foto
 Boekdrukkunst
 Spoor (overblijfsel), bijvoorbeeld een voetafdruk
 Vingerafdruk